Tango může znamenat více věcí:

Tanec 
 Tango
 Argentinské tango
 Uruguayské tango
 Finské tango

Jiné 
 Tango (hudba) – hudební styl, hudba na kterou se tančí tango
 Tango (skupina) – česká rocková skupina
 Tango (nápoj) – britský lehký nápoj
 Tango (film)
Tango (počítačová hra)
 Provincie Tango – provincie v Japonsku
 Tango (programování) – standardní knihovna jazyka D
 Tango Desktop Project
 písmeno T v hláskovací abecedě NATO
 třída Tango – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 641B
 Tango (míč) – značka fotbalového míče firmy Adidas, poprvé použitý na MS 1978 v Argentině

Externí odkazy